Charruau est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Héloïse Charruau (1985-2010), jeune catholique, servante de Dieu ;
 Paul Charruau (né en 1993), footballeur français.

Nom de lieux 

 Le Charruau, rivière française, affluent de l'Èvre.